SAD:
 Manhattan, otok i predio grada New Yorka
 Manhattan indijanci, pleme američkih Indijanaca
 Manhattan, Illinois, selo u Illinoisu, SAD
 Manhattan, Kansas, grad u Kansasu, SAD
 Manhattan, Montana, grad u Montani, SAD

Ostalo:
 Projekt Manhattan, projekt izrade prve atomske bombe
 Manhattan (1979), film (redatelj: Woody Allen)
 Manhattan (koktel)
 Manhattan (ožičenje), tehnika polaganja ožičenja u računalu
 Manhattan (igra), igra na ploči (autor: Andreas Seyfarth)